Il doppio maschile del torneo di tennis Cincinnati Open 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Peter Fleming e John McEnroe che hanno battuto in finale Steve Denton e Mark Edmondson 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Peter Fleming /  John McEnroe (campioni)
 Sherwood Stewart /  Ferdi Taygan (secondo turno)
 Steve Denton /  Mark Edmondson (finale)
 Victor Amaya /  Hank Pfister (quarti di finale)

 Brian Gottfried /  Raúl Ramírez (semifinali)
 Sandy Mayer /  Stan Smith (quarti di finale)
 Chris Lewis /  Paul McNamee (semifinali)
 Carlos Kirmayr /  Steve Meister (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Cincinnati Open 1982